Abel Leblanc peut désigner :
 Abel Leblanc (1919-2019), un artiste peintre français ;
 Abel Leblanc (1946-), un homme politique canadien.